Die Kategoria e Parë 1995/96 (sinngemäß: Erste Liga) war die 57. Austragung der albanischen Fußballmeisterschaft und wurde vom nationalen Fußballverband Federata Shqiptare e Futbollit ausgerichtet. Die Spielzeit begann am 2. September 1995 und endete am 8. Mai 1996.

Saisonverlauf 
Die Liga war im Vergleich zum Vorjahr von 16 auf 18 Teams aufgestockt worden und umfasste damit so viele Teilnehmer wie noch nie zuvor in der albanischen Fußball-Geschichte. In der Saison 1994/95 war KS Iliria Fushë-Kruja aus der Kategoria e Parë abgestiegen. Für die neue Spielzeit kamen KS Kastrioti Kruja nach zweijähriger, KF Skënderbeu Korça nach dreijähriger und KS Sopoti Librazhd nach einjähriger Abwesenheit hinzu. Dinamo Tirana hatte sich vor Saisonstart in KS Olimpik Tirana umbenannt. Titelverteidiger war SK Tirana.

Die Meisterschaft wurde in einer regulären Spielzeit mit Hin- und Rückrunde ausgetragen. Jedes Team trat zwei Mal gegen jede andere Mannschaft an. Eine in dieser Saison neu eingeführte Punkteregel besagte, dass ein Heimsieg wie bisher zwei Punkte einbrachte, ein Auswärtssieg jedoch deren drei. Anders als im Vorjahr, als nur die letztplatzierte Mannschaft in die damals noch zweitklassige Kategoria e dytë absteigen musste, stiegen dieses Mal die beiden Tabellenletzten ab. Meister und Vizemeister zogen in den UEFA-Pokal ein.

Insgesamt wurden 679 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2,2 Treffern pro Partie entspricht. Torschützenkönig mit 21 Treffern wurde Altin Cuko, der zuerst für den FK Tomori Berat (fünf Tore) und dann für KF Laçi (16 Tore) auf dem Feld stand.

Mit dem SK Tirana konnte zum ersten Mal seit sieben Jahren wieder ein Verein seinen Meistertitel verteidigen – 1988/89 war dies zuletzt ebenfalls den Hauptstädtern gelungen, damals noch unter dem Namen 17 Nëntori. In einer knappen Entscheidung sicherte man sich nun mit nur einem Punkt Vorsprung auf Teuta Durrës, das zum zweiten Mal in Folge den zweiten Rang belegte, die sechzehnte Meisterschaft der Vereinsgeschichte und durfte sich somit wieder alleiniger Rekordmeister Albaniens nennen. Grundlage dafür waren vor allem die sieben Auswärtserfolge, die meisten der Liga. Auch auf den Plätzen drei und vier gab es im Vergleich zur Vorsaison keine Änderungen: Partizani Tirana lag vor Flamurtari Vlora. Dahinter folgten Olimpik Tirana sowie Apolonia Fier, Besa Kavaja und Aufsteiger Sopoti Librazhd, welches den Ligaverbleib souverän sicherte. In einem wieder einmal sehr engen Abstiegskampf konnten sich Shkumbini Peqin, Vllaznia Shkodra und Albpetrol Patos mit einem noch recht komfortablen Punkteabstand retten, während KS Laçi, KF Elbasani, Tomori Berat, Shqiponja Gjirokastra und Skënderbeu Korça alle jeweils lediglich einen Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang aufwiesen. Dieser wurde von Neuling Kastrioti Kruja eingenommen, das sich damit schon wieder aus der Erstklassigkeit verabschieden musste – ebenso wie der Tabellenletzte Besëlidhja Lezha, der schon vier Punkte Rückstand auf das rettende Ufer aufwies und nach drei Spielzeiten in der Kategoria e Parë wieder in die Kategoria e dytë absteigen musste.

Vereine

Abschlusstabelle 
Spalte S: Heimsieg 2 Punkte + Auswärtssieg 3 Punkte

Kreuztabelle

Die Mannschaft des Meisters SK Tirana

Literatur

Einzelnachweise 

1995 96
Fußballsaison 1995/96